Ivo Horvat (botaničar)
Ivo Horvat (književnik)
Ivo Horvat (novinar)
Ivo Horvat (lončar), najvažniji predstavnik samoniklih narodnih umjetnika u Mađarskoj